Dick Martin (1922 - 2008) est un acteur, réalisateur et producteur américain 
 Dick Martin (1927-1990) est un artiste américain